Кубанский погром — нападение на часть территории Юго-Восточной России в начале августа 1717 года ногайцев, черкесов и казаков-некрасовцев, живших на реке Кубань.

Участие последних было вызвано, вероятно, местью за изгнание из родных мест как участников Булавинского восстания, глубокой неприязнью к политике Петра Первого и религиозными мотивами (некрасовцы были старообрядцами).

Походом с целью захвата рабов (ясырей) для продажи на черноморских рынках руководил «салтан» (сераскир) Бахти Герай, представитель ханской династии крымских татар.

Развитие конфликта 
Сосредоточив силы на войне со Швецией, Пётр I уменьшил охрану этого участка границы: система обороны была ослаблена; крепостные стены ветшали, гарнизоны были небольшими и слабо вооруженными, чем воспользовались ногайцы, черкесы и кубанцы, нанёсшие удар по ряду районов Среднего Поволжья. Общая численность нападавших составила около 40 тыс. человек.

1 августа 1717 года кубанцы расположились на реке Карай (приток Вороны).

2 августа они блокировали город-крепость Петровск, 3 августа — город Пензу, вторглись в пределы Пензенского, Верхнеломовского и Керенского уездов, дойдя до города-крепости Саранск. Рассыпавшись по захваченной местности, кубанцы отрядами в 50—100 человек приступили к захвату ясырей и сожжению сел и деревень, убивая сопротивляющихся. Упорно сражались защитники Рамзайского острога, задержавшие продвижение кубанцев. Опустошив местность от города Петровска на реке Медведице до города Керенска, налетчики удалились, уведя с собой до 18 тысяч ясырей. Глубокое проникновение (около 1000 вёрст) кубанцев на территорию России стало возможным как благодаря внезапности нападения, так и из-за малочисленности донских казаков, пострадавших от репрессий за участие в Булавинском восстании (1707—1709).

На обратном пути войска Бахты-Гирея встретилась с давними противниками — калмыками и кабардинцами — и были разгромлены.

В конце 1717 года по указу Петра I между Пензой и Саратовом было размещено четыре драгунских полка, затем начато строительство Царицынской сторожевой линии, завершение которой положило конец набегам на российские окраины кубанских и кочевых народов Дикого поля.

Литература 
 Пензенская энциклопедия. — М., 2001. — С.272
 Петерсон Г. П. Странички старины. — Саранск, 1993.
 Чекалин Ф. Ф. К истории большого кубанского погрома в 1717 году // Пензенские губернские ведомости. — 1893. — № 109.
 Энциклопедия «Мордовия», А. Б. Кузнецов.

Военная история Русского государства
Конфликты 1717 года